Теребуты — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Теребуты — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Теребуты — деревня в Стародорожском районе Минской области.